Bengt Åberg kan syfta på bland andra:

* Bengt Åberg (1921–2001), svensk präst
 Bengt Åberg (1941–2015), svensk konstnär
 Bengt Åberg (1944–2021), svensk motocrossförare